Gonābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gonābād (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Gonābād, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar